Putte steht für:

 Putto oder Putte, eine Kindergestalt in Skulptur und Malerei

Putte ist der Name folgender Orte:

 Putte (Belgien), Gemeinde in der Provinz Antwerpen, Belgien
 Putte (Dorf), Dorf in der Provinz Antwerpen, Belgien
 Putte (Woensdrecht), Dorf in der Gemeinde Woensdrecht, Provinz Noord-Brabant, Niederlande

Siehe auch:

 Putten